Mize ist der Familienname folgender Personen:

 Casey Mize (* 1997), amerikanischer Baseballspieler
 Chester L. Mize (1917–1994), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Mize (1913–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Larry Mize (* 1958), US-amerikanischer Golfspieler
 Ola L. Mize († 2014), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Richard Mize (* 1935), US-amerikanischer Skilangläufer und Biathlet

Mize ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:
 Mize (Georgia)
 Mize (Kentucky)
 Mize (Mississippi)
Siehe auch:
 Mice
 Mieze
 Mitze